Akahoshi ist der Familienname folgender Personen:

 Takafumi Akahoshi (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Taku Akahoshi (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Yūsuke Akahoshi (* 1994), japanischer Fußballspieler